Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1993 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 3–5 marca 1993 w ramach mistrzostw świata juniorów w Harrachovie.

Złoty medal indywidualnie zdobył Janne Ahonen, który wyprzedził Andreasa Widhölzla i Alexandra Herra.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Finlandii, która wystąpiła w składzie: Janne Ahonen, Tuomo Kykkänen, Risto Jussilainen, Olli Happonen. Srebro zdobyli reprezentanci Austrii, a brąz – Niemiec.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (5.03.1993)

Konkurs drużynowy (3.03.1993)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1993&id=19&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1993&id=20&rodzaj=M

1992